Astronomia: Nom llatí de la constel·lació de l'Àguila, una de les 88 constel·lacions modernes.
 Geografia: 
 L'Aquila, municipi italià, capital de la regió dels Abruços.
 Província de L'Aquila, província italiana de la regió dels Abruços.
 Iconografia de l'antiga Roma: Nom llatí de l'àguila, símbol de les legions romanes.
 Zoologia: Aquila, un dels gèneres en què es classifiquen les àguiles.